Ви́ктор Влади́мирович Харито́нов (25 апреля 1937, Ленинград — 8 ноября 2015, Лебяжье, Ломоносовский район, Ленинградская область) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр, заслуженный артист РСФСР.

Биография 
Родился 25 апреля 1937 года в Ленинграде, мать была врачом, отец — инженером, старший брат — будущий актёр Леонид Харитонов. Ещё учась в 239-й школе, занимался в школьном театральном кружке, который вела актриса БДТ М. А. Призван-Соколова. В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт (мастерская Елизаветы Ивановны Тиме).

Играл в ленинградских театрах: в Театре имени Ленсовета, в Малом драматическом театре, в театре Комедии, в театре драмы и комедии на Литейном.

С конца 1960-х годов играл в жанре Театра одного актёра, в таких постановках как «Сергей Есенин», «На смерть поэтов» о Лермонтове и Петефи, «Интеллигенты из Одессы» по прозе Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого и Саши Чёрного, «Кактус» о творчестве поэта Виктора Сосноры.

В 1979 году в структуре Ленконцерта основал театр «Эксперимент», который позже при поддержке Аркадия Райкина обрел статус государственного. В нём начал свою карьеру Вячеслав Полунин, сюда перешли артисты Театра миниатюр, которые не переехали с Аркадием Райкиным в Москву. В 1985—1994 годах театр находился в Петербурге, на площади Льва Толстого в известном Доме с башнями. В 1995 году был закрыт. Виктор Харитонов с женой актрисой Ларисой Пилипенко уехали в пригородный посёлок Лебяжье, где в 2002 году возродили театр «Эксперимент», но уже как детский театр.

Играл в театре «Приют комедианта».
 
Скончался 8 ноября 2015 года на 79-м году жизни в посёлке Лебяжье Ленинградской области. Похоронен на кладбище Риголово у посёлка Лебяжье.

Семья 
 Брат — актёр театра и кино Леонид Владимирович Харитонов (1930—1987), заслуженный артист РСФСР.
 Жена — актриса Лариса Петровна Пилипенко (род. 1942), заслуженная артистка РСФСР.

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (5.04.1984).

Работы в театре 
  — «Сергей Есенин» (моноспектакль, реж. Д. Катышева)
  — «На смерть поэтов» (реж. Д. Катышева) — Лермонтов / Петефи
  — «Интеллигенты из Одессы» (реж. Д. Катышева)
  — «Балаган» (автор, режиссёр и актёр)
  — «Одесская свадьба» по миниатюрам М. Жванецкого
  — «Я очень смешной?» (реж. Л. Стукалов)
  — «Пародист» по произведениям сатирика Александра Иванова (режиссёр-постановщик Виктор Харитонов)
  — «Всегда только женщина» по произведениям Дарио Фо и Франки Раме, эстрадный спектакль (режиссёр и актёр)
  — «Назым» (автор, режиссёр и актёр) — Назым Хикмет
  — «Гарики-Байки» спактакль-застолье по произведениям И. Губермана (автор и постановщик)
 «Девушкин и Варенька» инсценировка романа Ф. Достоевского «Бедные люди» (постановщик)
 «Гавриил Державин» моноспектакль (постановщик и актёр)

Фильмография

Актёр 
  — Бессмертная песня — гимназист-хохмач
  — Не имей 100 рублей… — Порошин Юрий Селиверстович, 23-летний оператор кинохроники
  — Балтийское небо — Рябушкин, старший сержант, лётчик
  — Большая кошачья сказка — Сыщик Ловичек
  — Интервенция — эпизод (нет в титрах)
  — Красная палатка — эпизод
  — На смерть поэтов — Михаил Лермонтов / Шандор Петефи
  — Расскажи мне о себе — солдат
  — Нос — второй мужик с санями (нет в титрах)
  — Завьяловские чудики (2-я новелла «Версия») — посетитель ресторана (нет в титрах)
  — С тех пор, как мы вместе — Владимир Иванович Часовников, преподаватель высшей математики
  — Контракт века — дон Леоне
  — Эти… три верные карты… — мужчина на похоронах
  — Полёт птицы — Радзиевич Павел Тимофеевич, режиссёр
  — Агент национальной безопасности 2 (1-я серия «Россан») — Лупекин, артист
  — Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон — дядя Саша
  — Воспоминания о Шерлоке Холмсе
  — Любовь императора — Адлерберг
  — Чужое лицо — профессор в институте
  — Фаворит — Леонард Эйлер

Документальное кино 
  — «Драма Ивана Бровкина», документальный фильм — Студия А
  — «Леонид Харитонов. Падение звезды», документальный фильм — Телекомпания «Останкино»

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск. Виктор Харитонов.
 Театр «Эксперимент». Виктор Харитонов
 Виктор Харитонов: солдат Бровкин мог стать разведчиком, но предпочёл МХАТ // «Труд», 15 июня 2004 г.
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств